Mutavaquil (r. 847–861) — califa abássida de Samarra

Mutavaquil I (r. 1362–1406) — califa abássida do Cairo

Mutavaquil II (r. 1479–1497) — califa abássida do Cairo

Mutavaquil II (r. 1508–1517) — califa abássida do Cairo

Omar Mutavaquil (r. 1072–1094) — último rei aftácida da Taifa da Badajoz

Maomé Mutavaquil (r. 1574–1576) — também chamado Abu Abedalá Maomé Mutavaquil, foi sultão saadiano de Marrocos; morreu em Alcácer-Quibir lutando ao lado dos portugueses

Desambiguações de história
Desambiguações de antropônimos